Hendrik I van Naaldwijk (1277-1305)
 Hendrik II van Naaldwijk (1303-1349)
 Hendrik III van Naaldwijk (1367-1419)
 Hendrik IV van Naaldwijk (1430-1495)